The Thrill Chaser – film del 1923 diretto da Edward Sedgwick
The Thrill Chaser – film del 1928 diretto da Robert J. Horner